

São Félix est une municipalité de l'État de Bahia
 São Félix de Balsas est une municipalité de l'État du Maranhão
 São Félix do Araguaia est une municipalité de l'État du Mato Grosso
 São Félix do Xingu est une municipalité de l'État du Pará
 São Félix do Piauí est une municipalité de l'État du Piauí
 São Félix do Tocantins est une municipalité de l'État du Tocantins

Voir aussi

 Saint-Félix

Sao Felix